Augusta de Wurtemberg (Stuttgart, 4 de octubre de 1826-Stuttgart, 3 de diciembre de 1898) era  hija del rey Guillermo I de Wurtemberg y de su esposa la duquesa Paulina de Wurtemberg.

Biografía 
Augusta era el tercero y último de los hijos del matrimonio de sus padres. Era descrita como poco atractiva, pero alegre y sabia. El 17 de junio de 1851 contrajo matrimonio con el príncipe Hermann que tenía su misma edad y servía en la caballería de Wurtemberg como oficial. Más tarde ese mismo año, fue ascendido de Rittmeister a teniente coronel. En 1853, fue promovido a comandante del regimiento de guardias.

El Palacio Weimar en la Neckarstraße 25 de Stuttgart fue durante muchos años el centro de una vida social artísticamente orientada. En 1865, Hermann abandonó el ejército con el rango de teniente general, porque le fueron denegadas nuevas promociones. Intentó sin éxito convertirse en ayudante general del rey Carlos. También intentó infructuosamente convertirse en gobernador imperial de Alsacia-Lorena. Por falta de otras actividades, el príncipe Weimar, como era llamado en Stuttgart, dio apoyo a sociedades sociales, patrióticas y artísticas.

Descendencia 
Hermann y Augusta tuvieron cuatro hijos y dos hijas:
 Paulina (1852-1904), casada en 1873 con el gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach (1844-1894)
 Guillermo (1853-1924), casó en 1885 con la princesa Gerta de Isenburg-Büdingen-Wächtersbach (1863-1945)
 Bernardo (1855-1907), desde 1901 conde de Crayenburg, casado en primeras nupcias en 1900 con María Luisa Brockmüller (1866-1903) y en segundas en 1905 con la condesa Isabel von der Schulenburg (1869-1940)
 Alejandro (1857-1891)
 Ernesto (1859-1909)
 Olga (1869-1924), casada en 1902 con el príncipe Leopoldo de Isenburg-Büdingen (1866-1933), hijo mayor del príncipe Carlos de Isenburg-Büdingen.

Ancestros

Referencias 
 Sönke Lorenz, Dieter Mertens, and Volker Press (eds.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon, Kohlhammer, Stuttgart, 1997, ISBN 3-17-013605-4

Princesas de Wurtemberg
Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Alemanes del siglo XIX
Nacidos en Stuttgart